La Sentinelle peut désigner :

Toponyme 

 La Sentinelle, commune française du département du Nord.

Titres

Littérature et presse 
 La Sentinelle, journal révolutionnaire français ;
 La Sentinelle, journal socialiste suisse ;
 La Sentinelle, journal régional de Chibougamau-Chapais au Québec ;
 La Sentinelle, journal fictif inspiré par la Voix du Nord dans la série Commissaire Magellan ;
 La Sentinelle, magazine sénégalais ;
 La Sentinelle, nouvelle de science-fiction d'Arthur C. Clarke ;
 Sentinelle, nouvelle de science-fiction de Fredric Brown ;
 La Sentinelle du Royaume des Pays-bas (Royaume uni des Pays-Bas), journal belge avant 1830

Cinéma 
 La Sentinelle, film réalisé par Arnaud Desplechin en 1991.
 La Sentinelle,  américain réalisé par Dolph Lundgren en 2004.
 La Sentinelle (Dying of the Light), film américain réalisé par Paul Schrader et sorti en 2014.

Musique 
 La Sentinelle, chanson de Luke

Peinture 
 La Sentinelle, toile de Carel Fabritius.

Navires 
 La Sentinelle, chalutier de la Marine française lancé en 1918-1919 comme patrouilleur sous le nom de Perruche et transformé en 1920 en bâtiment hydrographe.

Voir aussi 
 La Sentinelle des maudits (The Sentinel), film américain réalisé par Michael Winner, sorti en 1977.